Europamästerskapet i basket för små länder 1998, officiellt 1998 European Promotion Cup, var den sjätte upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Gibraltar och vanns av Andorra före Wales och San Marino.

Gruppspel

Källor
Officiell hemsida.

1998
Internationella sportevenemang i Gibraltar
1998 i Gibraltar
Basket i Gibraltar
Sportåret 1998